Secqueville-en-Bessin, Calvados
 Secqueville-la-Campagne, voormalige gemeente, nu deel van Garcelles-Secqueville, Calvados